YSB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sudbury (Ontario) (Canada)